Unikowo peut désigner en Pologne :

 Unikowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Unikowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie